Kannagi est le personnage central de Silappatikaram, une des cinq grandes épopées de la littérature tamoule de l'Inde.
 Kannagi : Crazy Shrine Maidens est un manga japonais de 2005, d'Eri Takenashi.